Каневская улица () — название улицы в честь города Канев

Украина 
 Каневская улица — улица в городе Днепр.
Каневская улица — улица в городе Каменское.
 Каневская улица — улица в Подольском районе города Киева.
 Каневская улица — улица в городе Запорожье.
 Каневская улица — улица в городе Львов.
Каневская улица — улица в городе Переяслав.
 Каневская улица — улица в городе Умань.
 Каневская улица — улица в городе Черкассы.
 Каневская улица — улица в городе Черновцы.

Россия 
 Каневская улица — улица в городе Волгоград.